W sezonie 2010-11 odbyła się 130. edycja Pucharu Anglii. 806 drużyn wyraziło chęć występu w turnieju; ostatecznie przystąpiło 759.

Pierwsza runda 
Do pierwszej rundy przystąpiły zespoły z League One, League Two oraz drużyny, które zwyciężyły w 4. rundzie kwalifikacyjnej.

Termin spotkań ustalono na 6-7 listopada 2010 roku.

Powtórki

Druga runda 
Mecze 2. rundy rozegrano 26, 27 i 29 listopada 2011 roku. Dwa spotkania odbyły się w innym terminie.

Powtórki

Trzecia runda 
Do rozgrywek przystąpiły zespoły z Premier League oraz Championship.
Termin spotkań ustalono na 8-10 stycznia 2011 roku.

Powtórki

Czwarta runda 
Mecze 4. rundy rozegrano 29 i 30 stycznia 2011 roku.

Powtórki

Piąta runda 
Termin 5. rundy ustalono na 19-21 lutego 2011 roku. Zważywszy na to, że Manchester City i Everton rozgrywały mecze powtórkowe w tych dniach, dwa spotkania z ich udziałem odbyły się 1 i 2 marca.

Powtórka

Ćwierćfinały 
Mecze ćwierćfinałowe rozegrano 12 i 13 marca 2011 roku.

Półfinały 
Termin meczów półfinałowych ustalono na 16 i 17 kwietnia 2011 roku. Obydwa spotkania rozegrane zostały na Wembley.

Finał 

 
ZWYCIĘZCA

MANCHESTER CITY po raz 5.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pucharu Anglii 

Puchar Anglii w piłce nożnej
2010 w Anglii
2011 w Anglii
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Walii
2011 w Walii